Малиновое вино:
 Малиновое вино — альбом 1994 года и песня Игоря Николаева.
 Малиновое вино — художественный фильм по мотивам повести Виктора Лагздиньша «Ночь на хуторе Межажи».